16 Pomorski Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej z okresu II RP
 16 Pułk Artylerii Lekkiej – jednostka artylerii w czasie II wojny światowej